Филисс «Пиппа» Лятур (, родилась 8 апреля 1921 в Дурбане) — южноафриканская разведчица, деятельница Управления специальных операции и участница Движения Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны.

Биография 
Родители: Филипп (француз по происхождению) и Луиз (англичанка). Детство провела в Южно-Африканском Союзе. В ноябре 1941 года заступила на службу в британские  под номером 718483 как авиамеханик. 1 ноября 1943 завербована Управлением специальных операций, после увольнения из Женских ВВС получила звание почётного офицера.

1 мая 1944 Филисс была сброшена на парашюте в Орн (Нормандия), заступив в разведывательную сеть «Сайентист» () под псевдонимом «Женевьев» на должность оператора беспроводной связи под руководством Клода де Бессака и его сестры Лизы, работавшей курьером. За годы войны отправила 135 сообщений в Лондон, оставшись непойманной. В августе 1944 года вернулась в Лондон.

После войны вышла замуж за инженера Патрика Дойла и взяла его фамилию, уехав жить в Восточную Африку. Развелась с ним в 1975 году. В браке родились дети Барри, Полин и Одетт.

Примечания

Литература 
 Beryl E. Escott, Mission Improbable: A salute to the RAF women of SOE in wartime France, London, Patrick Stevens Limited, 1991.  ISBN 1-85260-289-9
 Liane Jones, A Quiet Courage: Women Agents in the French Resistance, London, Transworld Publishers Ltd, 1990.  ISBN 0-593-01663-7
 Jean Séailles, La Résistance Armée. Histoire du Maquis de Saint-Mars-du-Désert. Vue d'ensemble de l'action des FFI sur la limite nord Sarthe-Mayenne. Suivie de la liste chronologique des coups de main et de la liste des membres de la Résistance, Rennes, Le Patriote de l'Ouest (Les Cahiers de la Résistance de l'Ouest), sans date, 30 p.+photos.
 Jean Séailles, Rebelles et résistants. Histoire du maquis de Saint-Mars du Désert, Bonneuil-sur-Marne, Impr. Reprographica, 2006, 149 p.

Ссылки 
 A South African Girl in the Special Operations Executive (article by Ross Dix-Peek)

Разведчики Франции
Разведчики ЮАР
Участники французского движения Сопротивления
Разведчицы
Агенты Управления специальных операций
Женщины Великобритании в войнах
Женщины Франции в войнах
Ныне живущие столетние долгожительницы